Violant d'Aragó i d'Hongria, reina consort de Castella, filla de Jaume I el Conqueridor (1236–1301)
 Violant d'Aragó i de Sicília, duquessa de Calàbria, filla de Pere III el Gran (1273–1302)
 Violant d'Aragó i d'Anjou, comtessa de Luna, filla de Jaume II el Just (1310–1353)
 Violant d'Aragó (reina de Nàpols) (Barcelona, 1381 - Saumur, 1442), reina titular de Nàpols, filla de Joan I el Caçador
 Violant d'Aragó i de Guzmán, comtessa de Niebla, filla natural de Martí I el Jove (–1428)